Крітенко — українське прізвище.

 Крітенко Андрій Юрійович (* 1967) — український, німецький режисер, актор, драматург.
 Критенко Афанасій Прокопович (* 1922 — † 1993) — український (УРСР)  лінгвіст, мовознавець, науковий перекладач. Автор багатьох наукових досліджень. Зокрема: "Паронімія в українській мові". Доробок у вивченні етимології, ономастики, семантики мови, включно з кольористикою, назв квітів тощо. Шевченкознавець, дослідник трипільскої культури.
 Крітенко Юрій Григорович (* 1938 — † 1997) — український актор.  
 Крітенко Юрій Юрійович (* 1974) — український режисер, актор, телеведучий.

українські прізвища
Прізвища на -енко